Mouette (frz. mouette ‚Möwe‘) steht für:
 Mouette, französischer Autohersteller

La Mouette steht für:
 La Mouette (Flugzeughersteller), französischer Hersteller von Hängegleitern und Ultraleichtflugzeugen
 La Mouette, französische Automarke des Herstellers Joanny Faure
 La Mouette, Comic von Victor Hubinon (1978)

Siehe auch:

 Les Mouettes (Brüssel), Wohnturm in Brüssel, Belgien
 Muette, Quartier in Paris, Frankreich
 La Muette